Reservist oder Reservistin steht für:

 Person beim Militär, die nicht aktiv, aber verfügbar ist, siehe Reserve (Militärwesen) #Reserven im Frieden
 Person, die zusätzlich zu planmäßig vorgesehenen Polizeikräften bei Bedarf zur Verfügung steht, siehe Reserve (Polizei)
 Ersatzspieler im Mannschaftssport, siehe Auswechslung

Siehe auch:
 Reserve (Begriffsklärung)